Пётр Михайлович Майков (1834—1918) — русский историк. Чиновник Государственного совета,  (1892).

Биография 

Родился  года в семье Михаила Аполлоновича Майкова (1799—1881), впоследствии — генерала от артиллерии. Был внуком директора петербургских императорских театров Аполлона Майкова.

Окончил 1-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1851), юридический факультет Санкт-Петербургского университета и Гейдельбергский университет.

В службу вступил 18 сентября 1855 года. Служил на Сестрорецком оружейном заводе, в артиллерийском департаменте Военного министерства.

В 1862—1866 годах был в отставке. Затем служил во 2-м отделении Собственной Е. И. В. канцелярии и в кодификационном отделе Государственного совета (старший чиновник в 1883—1893 гг.), был членом ряда комиссий. С 17 апреля 1879 года — действительный статский советник. Вышел в отставку в 1894 году с чином тайного советника.

Награды: 
 орден Св. Станислава 3-й ст. (1862)
 орден Св. Анны 2-й ст (1876)

Библиография 
 Указатель юридических выражений, встречающихся в гражданском и торговом праве: Часть немецко-рус. — СПб.: тип. 2 Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1878. — VI, 350 с.
 А. А. Жерве // Русская старина. — 1897. — № 10, 11.
 Записки графа Л. Л. Беннигсена о войне с Наполеоном 1807 года. — СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1900. — [4], 268 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. карт.
 Письма А. А. Безбородка к графу П. А. Румянцеву 1775—1793 гг. / Изд. с предисл. и прим. П. М. Майкова. — СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1900. — [2], 154 с.
 Письма графа П. В. Завадовского к фельдмаршалу графу П. А. Румянцову 1775—1791 годов / С предисл. и примеч. П. Майкова. — СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1901. — [2], 160 с.
 Иван Иванович Бецкой: опыт его биографии. — СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1904. — XII, 474, [2], 279 с., 1 л. фронт. (портр.)
 Финляндия, ее прошедшее и настоящее. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1905. — X, 552 с., 1 л. карт.
 О своде законов Российской империи. — СПб.: тип. т-ва «Общественная польза», 1905. — 276, [1] с.
 Второе отделение собственной Его Императорского величества канцелярии, 1826—1882. Исторический очерк П. М. Майкова. — СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 1906. — XVIII, 615, 94 с.
 Алфавитный указатель ко второму Полному собранию законов Российской империи (с 1825 по 1881 годы) / составил и издал П. М. Майков. — М.: Тип. Имп. Московского ун-та, 1911.
 Финляндия. История и культура, ее прошедшее и настоящее. — 2-е изд., доп. — СПб.: тип. «Рассвет» М. М. Стасюлевича, 1911. — X, 552 с., 1 л. карт.
Кроме этого П. М. Майков является автором ряда статей Русского биографического словаря.

Семья 
Был женат на Екатерине Григорьевне Яковлевой (1845—1907). Их дети:
 Пётр (1872—?)
 Григорий (1873—1901?)
 Екатерина (1874—?)
 Михаил (1875—1884)
 Павел (1876—1942)
 Аполлон (?—?)
 Николай (1880—1936)
 Вера (?—?) — вопреки воли отца стала сельской учительницей

Е. Г. Майкова с сыновьями Михаилом и Григорием были похоронены в имении Веркола возле Никольской церкви.

Примечания

Рекомендуемая литература 
 РГИА. — Ф. 1646.
 Институт русской литературы. Рукописный отдел. Ф. 164.

Авторы Русского биографического словаря
Выпускники Первой Санкт-Петербургской гимназии
Выпускники Гейдельбергского университета